Sterling bezeichnet:
 die britische Währung, siehe Pfund Sterling
 eine Legierung aus Silber und Kupfer, siehe Sterlingsilber
 eine britische Maschinenpistole, siehe Sterling-Maschinenpistole
 Sterling (Name), Vor- und Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Sterling Professor, höchster akademischer Grad an der Yale University
 Sterling Ratio, ein Risikomaß aus der Finanztheorie
 Sterling (Band), Rockband aus der Ostschweiz
 Sterling Highway, Highway in Alaska

Sterling ist der Name folgender Firmen und Produkte:
 Sterling Airlines, ehemalige Fluggesellschaft 
 Sterling CD, schwedisches Klassiklabel  
 Sterling Engineering & Automobile Company, britisches Cyclecar
 Sterling Winthrop, amerikanische Pharmazie-Firma 
 Sterling (Nutzfahrzeugmarke), ehemalige amerikanische Lkw-Marke 
 Sterling Fluid Systems, englisch-amerikanischer Anlagenbauer 
 ein Getränk der Firma Foster’s Group
 eine Ausstattungsvariante der ersten Serie des Rover 800
 eine Marke der ehemaligen MG Rover Group für den nordamerikanischen Markt
 ehemalige britische Automarke, siehe Sterling (Automarke)
 Consolidated Motor Car Company (Connecticut), ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller mit dem Markennamen Sterling
 Elkhart Motor Car Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller mit dem Markennamen Sterling
 Sterling Automobile & Engine Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller mit den Markennamen Empire und Sterling
 Sterling Motor Car Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller 
 Sterling Machine Works, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller 
 Sterling-Knight Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller 
 Sterling Automobile Manufacturing Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller 
 Sterling by Music Man, eine US-amerikanische Gitarren- und Bass-Marke

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Sterling (Alaska), auf der Kenai-Halbinsel
 Sterling (Colorado)
 Sterling (Connecticut)
 Sterling (Georgia)
 Sterling (Idaho)
 Sterling (Illinois)
 Sterling (Iowa)
 Sterling (Kansas)
 Sterling (Louisiana)
 Sterling (Massachusetts)
 Sterling (Michigan)
 Sterling (Missouri)
 Sterling (Montana)
 Sterling (Nebraska)
 Sterling (New York)
 Sterling (North Carolina)
 Sterling (North Dakota)
 Sterling (Ohio)
 Sterling (Oklahoma)
 Sterling (Pennsylvania)
 Sterling (Utah)
 Sterling (Virginia)
 Sterling (Washington)
 Sterling (Town, Polk County), Town(ship) in Wisconsin
 Sterling (Town, Vernon County), Town(ship) in Wisconsin

Siehe auch:
 Stirling (Begriffsklärung)
 Sterling Center (Minnesota)
 Sterling City (Texas)
 Sterling Forest (New York)
 Sterling Heights (Indiana)
 Sterling Heights (Michigan)
 Sterling Junction (Massachusetts)
 Sterling Park (Tennessee)
 Sterling Park (Virginia)
 Sterling Place (Illinois)
 Sterling Point (Virginia)
 Sterling Run (Pennsylvania)
 Sterling Springs (Arkansas)
 Sterling Valley (New York)
 Sterling Woods (New Jersey)
 Shearman & Sterling, eine internationale Rechtsanwaltssozietät